Архиепископ Матфей (в миру Георгий Карпафакис; , Крит — , Кератеа, Греция) — епископ греческой старостильной церкви, архиепископ Афинский (1949—1950), предстоятель Истинно-православной церкви Греции.

Биография 
Родился 1/12 марта 1861 года на острове Крит и был десятым ребёнком в семье священника Харалампия.

С 1872 по 1876 годы учился в школе при монастыре «Хрисопигии», занимался иконописью и церковным пением. Затем продолжил обучение в Египте.

В 1880 году посетил Иерусалим, где патриарх Иерусалимский Иерофей предложил ему остаться в Иерусалиме для продолжения учёбы в городской православной богословской школе Честнаго Креста. Вместе с ним в этой школе учились Мелетий Метаксакис, будущий Константинопольский патриарх, и Хризостом I (Пападопулос), впоследствии архиепископ Афинский.

Начало церковной деятельности 
По окончании обучения в 1885 году, был рукоположён в иеродиакона Патриархом Иерусалимским Никодимом и в течение года служил диаконом в храме Гроба Господня.

Получив благословение Патриарха 30 апреля 1886 года, уезжает на Святую Гору Афон, где 26 сентября 1886 года был пострижен в великую схиму, а 26 июля 1893 года был рукоположён в сан иеромонаха. Иеромонах Матфей в течение ряда лет был духовником афонских монастырей: Великой Лавры, Симона-Петра, скита Кавсокаливион.

В 1910 году о. Матфей познакомился со митрополитом Нектарием Эгинским, бывшим Пентапольским. Святой Нектарий возвёл о. Матфея в сан архимандрита.

В июле 1911 году архимандрит Матфей вновь посетил Иерусалим и до сентября 1912 года служил в храме Гроба Господня на Святой Земле, затем снова вернулся на Афон. Возвращаясь из Иерусалима в Грецию, о. Матфей совершил паломничество на Синай, где записал эти слова:

Святая Екатерина, молю, чтобы я претерпел мучение и чтобы я заплатил своею кровью во имя любви моей ко Христу. Чтобы исчезли моя кровь и мое тело, чтобы они истощились для любви Матери Пресвятой Девы. Прошу тебя, святая Екатерина, чтобы ты помогла быстро осуществить мое желание к жертве! 27 сентября 1912 года. Я прибываю сегодня на Гору Синай. Смиренный монах Матфей

Вернувшись в свою келью монастыря Симоно-Петра на Афоне занимался иконописью и духовничеством.

В начале 1916 года братия монастыря избирает архимандрита Матфея настоятелем монастырского подворья в Афинах.

С марта 1922 года о. Матфей был в монастыре Зербицис, Спарта, затем вернулся в Афины, а оттуда — на Афон.

С 1923 по 1926 год, снова был духовником в Великой Лавре на Афоне.

Введение нового стиля и реакция на него 
10 марта 1924 года архиепископом Афинским Хризостомом (Пападопулосом) в Элладской православной церкви был введён новый календарь. По мнению иеромонаха Матфея, греческая иерархия, приняв нововведение, противоречащее канонам о недопустимости совместного празднования с еретиками, отпала от православия в схизму.

В первое воскресенье после нововведения многие священники и миряне, не принявшие новшество, собрались и создали представительство Церкви истинно-православных христиан — «Ассоциацию православных», которая в 1926 году была реорганизована под названием «Греческого религиозного общества ИПХ».

1 октября 1926 года архимандрит Матфей посетил Афины для поддержки православных, не согласных с новшеством.

В 1927 году, в Аттике, недалеко от города Кератеа, архимандритом Матфеем был основан Свято-Введенский женский монастырь Панагии Певковунойатриссы, а в 1934 году в Кувара — мужской Спасо-Преображенский монастырь.

9 ноября 1927 года во время всенощной на о. Матфея было совершено покушение. Его спасла Екатерина Рутис, закрывшая о. Матфея собой и смертельно раненая.

Епископские хиротнии 
13 мая 1935 года решили отделиться от синода Элладской Православной Церкви и присоединиться к пастве, продолжившей использовать канонический юлианский календарь, три епископа: Герман Димитриадский, Хризостом Флоринский и Хризостом Закинфский.

 года о. Матфей был рукоположён в епископа Вресфенского. Постановление Синода:

«В прошедшую среду был избран и канонично посвящён Всечестный Архимандрит Герман Варикопулос во епископа Кикладского. В четверг был избран и канонично посвящён Архимандрит и армейский священник Христофор Хаджис во епископа Мегариды с выделением сей от Афинской Архиепископии. В пятницу был избран и канонично посвящён Архимандрит Поликарп Лиосис, служащий священник и священнопроповедник на энории Сретенья Господня в Пирее, во епископа Диавлийского. Следующим днем Священный Синод под председательством Преосвященнейшего Германа Димитриадского, учитывая очень ценные услуги, которые оказал и жертвы, которые принес ради священной борьбы, которую мы ведем для восстановления Православия и умирения Церкви, Всечестного Игумена священного монастыря в Кератее, иеромонаха Матфея Карпадакиса, окончившего Богословскую школу Честного Креста, желая с одной стороны вознаградить его за заслуги, а с другой стороны поощрить и поддержать в православной борьбе, единогласно и канонично посвятил во епископа древле некогда блиставшей кафедры Вресфенской.

+ Герман Димитриадский, 
+ Хризостом Флоринский, 
+ Хризостом Закинфский».

Ссылки и аресты 
11 июня 1935 года три старостильных архиерея были арестованы.

Предстоятель Элладской Православной Церкви Хризостом (Пападопулос) начал против них судебный процесс — с одной стороны, чтобы принудить епископов к каноническому подчинению, и, по другим мнениям, надеясь судебным процессом дискредитировать Истинно-Православную церковь.

Три епископа были помещены в тюрьму, в то время как те, кого они рукоположили (в том числе и епископ Матфей) были посажены под домашний арест.

В день суда над тремя митрополитами их сторонники: священников, монахов и мирян — собрались перед Афинской Митрополией, где, ожидая решение суда, пели канон Пресвятой Богородице о умирении Церкви.

7 июня 1935 года приговор определил места ссылок: для Германа Димитриадского — остров Аморгон, для Хризостома Флоринского — монастырь Св. Дионисия Олимпийского, и для Хризостома Закинфского — монастырь Ромву в Акарнании. 21 июня они составили прощальное пастырское послание:
 "…Принимая на себя окормление православного греческого народа, следующего православному месяцеслову наших отцов, и храня верность присяге, которою мы обязались хранить все преданное нам Семью Вселенскими Соборами, мы осуждаем всякое новшество и не можем не провозгласить раскольнической государственную церковь, принявшую папский календарь, охарактеризованный Всеправославными Соборами как новшество еретиков и как очевидное попрание божественных и священных правил церковного предания.

По этой причине мы рекомендуем всем, кто следует православному календарю, не иметь никакого духовного общения с раскольнической церковью расколослужителей, от которых благодать Всесвятаго Духа отошла по той причине, что они нарушили постановления Отцов Седьмого Вселенского Собора и Всеправославных Соборов, осудивших григорианский календарь. Что раскольническая церковь не имеет благодати и Святаго Духа, подтверждается св. Василием Великим, который говорит так: «Хотя бы раскольники заблуждались в вопросах и не являющихся догматами, поскольку Глава Церкви есть Христос, согласно божественному апостолу, от Которого все члены живут и получают духовное возрастание, они отторгли себя от согласия членов Тела, и более не суть члены (того Тела) и не имеют благодати Святаго Духа. Посему кто не имеет её, как может и передать другим?..» 
+ Герман Димитриадский, 
+ Хризостом Флоринский, 
+ Герман Кикладский

Хризостом Закинфский, Поликарп Диавлейский и Христофор Мегаридский вернулись в Элладскую Православную Церковь.

Епископу Матфею по болезни было позволено оставаться под домашним арестом в своем монастыре.

Новые хиротонии 
В 1948 году, после одиннадцатилетнего бесплодного поиска общих по вере архиереев, епископом Матфеем в превышение 1 апостольского правила был единолично рукоположён епископ Спиридон Тримифунтский, и далее вместе с ним епископы Андрей Патрский, Димитрий Фессалоникийский, Каллист Коринфский. 1 Апостольский канон говорит, что епископы рукополагаются двумя или тремя епископами, но канон ничего не говорит о запрещении рукополагать единолично. И действительно история Церкви знает множество примеров единоличных хиротоний. В книге профессора Казанской Духовной академии Керенского «Старокатолицизм», Казань, 1894, стр. 156—168 читаем:

«в истории древне-христианской и православной церкви, как и в истории церкви западной, было также не мало такого рода примеров, что епископская хиротония, совершенная единолично, признавалась действительною. Известно напр., что Сидерий, епископ палебискский, был рукоположён только одним епископом Филоном цирензийским, и однакоже Афанасий Великий не только признал его в этом сане, но потом, по свидетельству папы Синезия, счел достойным возведения на митрополию птолемаидскую. Точно также Павлин антиохийский поставил Евагрия, своего преемника, один без участия кого-либо из епископов, и Феодорит свидетельствует, что епископы Рима и Антиохии признавали Евагрия истинным епископом и не оспаривали как его собственнаго рукоположения, так и тех рукоположений, которыя потом совершены были им над другими. Известно далее, что св. Автоном, епископ Вифинии, поставил единолично себе преемником некоего Корнилия, что Евсевий самосатский, в царствование Валента, когда было сильное гонение на православных от ариан, одетый в воинское платье, прошел всю Сирию и Киликию, рукополагая единолично не только диаконов и пресвитеров, но даже и епископов, что то же самое делали Афанасий Великий, Григорий Назианзин, св. Иоанн Златоуст и некоторые другие знаменитые отцы древне-нераздельной церкви. Мало этого, мы имеем примеры единоличнаго поставления во епископы в нашей собственной русской церкви. Не перечисляя всех подобнаго рода примеров, укажем лишь на пример из нашей истории сравнительно очень недавняго времени. В Иркутских епархиальных ведомостях за 1869-й год читаем напр. следующия строки о посвящении Иасафа Болотова: „10 апреля 1799 года в неделю Ваий американский миссионер архимандрит Иоасаф Болотов был хиротонисан во епископа кадьякскаго одним иркутским епископом Вениамином“. Вообще несомненным можно считать то, что в некоторых отдельных случаях церковь дозволяла и единолично совершенную епископскую хиротонию, несмотря на каноническую неправильность ея. Такие отдельные случаи—случаи церковной нужды, для которой, как известно, закон не лежит и в силу которой каноническия неправильности в области таинства священства, равно как и в области других таинств, допускались в древности».

Единоличная хиротония Матфея 1948 года была как раз случаем острой церковной нужды и является полностью действительной, также как и прочие хиротонии, совершенные уже без нарушения 1 Ап. канона о числе епископов.

Смерть 
Скончался а и был погребён на архиерейском кладбище женского Свято-Введенского монастыря Панагии Певковунойатриссы.

Почитание 
В 1959 году мощи епископа Матфея были открыты и по свидетельству его последователей найдены нетленными и мироточивыми, но по греческой (афонской) традиции, погребены снова. Согласно афонской традиции, если после открытия мощей кости обретаются не очистившимися от неистлевшей плоти, тело погребают снова на несколько лет, а об усопшем начинают усиленно молиться, как о человеке не обретшем упокоение.

Когда мощи открыли второй раз, в 1962 году, по свидетельствам последователей епископа Матфея они были вновь обретены мироточивыми.

Примечания

Наследие

Послания 
 Пастырское окружное послание 1949 года против масонства

Письма 
 Полемика епископа Матфея и митр. Хризостома. 1937 г.
 Полемика епископа Матфея и митр. Хризостома. 1942—1944 гг.
 Полемика епископа Матфея и митр. Хризостома. 1945—1948 гг.

Деяния 
 Хиротонии Свт. Матфея 1948 г.

Литература 
 Жизнеописание Свт. Матфея (Карпафакиса)
 Апостольское преемство Истинно-Православной Церкви Греции через свт. Матфея

Персоналии:Великая Лавра
Персоналии:Симонопетра
Епископы Церкви ИПХ Греции (Синод Матфея)